est une chanson du groupe new-yorkais des Ramones, en cinquième position sur leur onzième album, Too Tough to Die, sorti en 1984. Écrite par Joey Ramone et Dee Dee Ramone, elle dure  et symbolise en partie le virage « hardcore » pris par le groupe.

Références

Liens externes 

 Les paroles de la chanson
 Ramones - Wart Hog - YouTube 

Chanson interprétée par les Ramones
Chanson de 1989